Дмитрий Васильевич Путята:
 Путята, Дмитрий Васильевич (1806—1889) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии.
 Путята, Дмитрий Васильевич (1855—1915) — генерал-лейтенант, военный агент в Китае, Амурский военный губернатор.